Piontek je české příjmení. Přechýlenou variantou je Piontková.

 Ferdinand Piontek (1878–1963), německý římskokatolický duchovní
 Heinz Piontek (1925–2003), německý spisovatel
 Sepp Piontek (* 1940), německý fotbalista a trenér
 Zack Piontek (* 1991), jihoafrický zápasník–judista.

Externí odkazy 
 

Česká příjmení